École nationale vétérinaire d'Alfort – Grande école veterinaria con sede a Maisons-Alfort
École Vétérinaire de Maisons-Alfort – stazione della metropolitana di Parigi